Mužská dvouhra cinch Championships 2022 probíhala okolo poloviny června 2022. Do singlové soutěže londýnského tenisového turnaje v Queen's Clubu, hraného na trávě, nastoupilo třicet dva hráčů. 

Obhájcem titulu byl desátý hráč žebříčku Ital Matteo Berrettini. který titul obhájil. Stal se tak prvním tenistou otevřené éry, který londýnský turnaj vyhrál při svých prvních dvou startech. Ve finále zdolal nenasazeného Srba Filip Krajinoviće po dvousetovém 7–5 a 6–4. V probíhající sezóně si tak připsal po týdnu starém triumfu na BOSS Open druhé turnajové vítězství v řadě, které představovalo jeho sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour a již čtvrté na trávě. Na travnatém povrchu zvítězil v 31. zápase z posledních 34 utkání. I přes obhájený titul opustil v následujícím vydání žebříčku první desítku, když je předstihl vítěz z Halle Polák Hurkacz. Krajinović prohrál i páté kariérní finále.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Queen's Club Championships
Tenis ve Spojeném království v roce 2022
ATP Tour 2022